Владимир Валерьевич Ястребчак (род. 9 октября 1979, Тирасполь, Молдавская ССР, СССР) — юрист, дипломат, государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики с 28 ноября 2008 по 17 января 2012 ( 1 июля — 28 ноября 2008).

Биография 
С мая 1999 по октябрь 2000 — ведущий специалист ГУ «Государственный сертификационно-испытательный центр продуктов питания».

С октября 2000 по март 2001 — главный специалист Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

В 2001 окончил Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко по специальности «юриспруденция».

С марта 2001 — на дипломатической службе в МИД Приднестровской Молдавской Республики.

С 2003 по 2007 — начальник правового отдела Управления функционального обеспечения МИД Приднестровской Молдавской Республики.

С 16 февраля 2007 по 28 ноября 2008 — первый заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.

С 1 июля 2008 — исполняющий обязанности министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.

С 13 августа 2008 — член Комиссии по оказанию помощи Республике Южная Осетия в ликвидации последствий вооружённой агрессии со стороны Грузии.

С 28 ноября 2008 по 17 января 2012 — министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Освобождён от занимаемой должности в связи с формированием правительства Приднестровья.

С июня по 31 декабря 2012 — заместитель директора ЗАО «Мобилайт» по международным связям.

2 августа 2013 МИД Азербайджана объявил список персон нон грата, состоящий из 335 человек, включая и Владимира Ястребчака.

В настоящее время занимается преподавательской деятельностью на кафедре политологии и политического управления Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко.

28 июня 2017 назначен специальным представителем Президента Приднестровской Молдавской Республики по вопросам взаимоотношений с Украиной. 10 августа 2018 г освобожден.

Дипломатический ранг 

Советник I класса (3 мая 2007)

Награды 
Награды ПМР
 Орден «Трудовая слава» (3 июля 2007 года) — за личный вклад в защиту суверенитета и укрепление независимости Приднестровской Молдавской Республики, добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и в связи с 15-летием со дня образования Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
 Медаль «За трудовую доблесть» (19 августа 2005 года) — за большой вклад в становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, активную общественную и профессиональную деятельность и в связи с 15-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики
 Юбилейная медаль «15 лет Приднестровской Молдавской Республике» (6 июня 2006 года) — за личный вклад в укрепление суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики, высокий профессионализм и в связи с 14-й годовщиной со дня образования Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
 Медаль «Участнику Миротворческой операции в Приднестровье».

Иностранные награды
 Орден Дружбы (Южная Осетия, 16 июня 2009 года) — за активную и плодотворную внешнеполитическую деятельность и большой личный вклад в дело укрепления и развития дружественных отношений между народами Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики
 Медаль «За поддержание мира в Абхазии» (Абхазия, 2009 год)
 Орден «Честь и Слава» III степени Республика Абхазия

Иные награды:
 Почетный знак «За научные исследования и поддержку соотечественников» (Институт стран СНГ)

Примечания

Ссылки 
 Главой МИД Приднестровья назначен Владимир Ястребчак («Известия»)
 

Министры иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
Преподаватели Приднестровского государственного университета
Юристы по алфавиту
Выпускники Приднестровского государственного университета